Чемпіонат Шотландії з футболу 1987—1988 — 91-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на nozdrul.plus.com 
 Statto 

1988
Шотландія
Шотландія